Ястребенецкий — фамилия; имеет женскую форму Ястребенецкая.

Известные носители:
 Ястребенецкий, Александр Григорьевич (род. 1956) — российский художник, академик Российской академии художеств (2010).
 Ястребенецкий, Григорий Данилович (1923—2022) — советский и российский скульптор, народный художник РСФСР, заслуженный деятель культуры Польши, действительный член Российской академии художеств (2006).